Merkendorf  ist der Name folgender geographischer Orte:
 Merkendorf (Mittelfranken), Stadt im Landkreis Ansbach, Bayern

Ortsteile:
 Merkendorf (Itzgrund), Ortsteil der Gemeinde Itzgrund im Landkreis Coburg, Bayern
 Merkendorf (Memmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Memmelsdorf im Landkreis Bamberg, Bayern
 Merkendorf (Schashagen), Ortsteil der Gemeinde Schashagen im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Merkendorf (Zeulenroda-Triebes), Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz, Thüringen

 Merkendorf (Gemeinde Bad Gleichenberg), Katastralgemeinde der Gemeinde Bad Gleichenberg im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Merkendorf (Gemeinde Schollach), Katastralgemeinde der Gemeinde Schollach im Bezirk Melk, Niederösterreich